Arsen Awakow (1971-) – tadżycki piłkarz
 Arsen Awakow (1964-) – ukraiński polityk